Йю́рген Пи́пенбург (; род. 10 июня 1941, Шёнингсбург) — восточногерманский футболист, нападающий.

Пипенбург наиболее известен как игрок восточногерманского клуба «Форвертс» из Берлина (позднее — Франкфурта-на-Одере), с которым он выиграл три чемпионских титула ГДР, а также участвовал в Кубке европейских чемпионов. Позже он работал в качестве футбольного тренера.

Биография 
 
Йюрген Пипенбург начал свою карьеру как футболист в команде «Трактор» (Францбург) из Померании. В 1963 году он перешёл в центральный спортивный клуб национальной народной армии, «Форвертс». В 1965/66 сезоне Пипенбург на позиции левого нападающего боролся за свой первый титул чемпиона Восточной Германии. Он сыграл в 22 из 26 возможных игр сезона и забил шесть голов. В 1969 году он выиграл свой второй титул, на этот раз он также сыграл 22 матча, но забил в два раза больше — двенадцать голов, став лучшим бомбардиром своей команды. Свой третий титул Пипенбург получил в 1970 году. 13 июня он сыграл на привычной позиции левого вингера в финале кубка против лейпцигского «Локомотива» и выиграл со счётом 4:2. Летом 1971 года Пипенбург вместе с командой переехал во Франкфурт-на-Одере, где клуб играет и по сей день. Пипенбург играл до 1975 года, а затем закончил свою футбольную карьеру в чемпионате. В составе армейцев в Берлине и Франкфурте он сыграл 236 матчей и забил 79 голов. В 22 матчах в Кубке европейских чемпионов он забил одиннадцать голов и установил новый рекорд ГДР.
 
После своей игровой карьеры Йюрген Пипенбург окончил университет Лейпцига, где прошёл спортивную программу по специальности тренера. Среди прочего в период с 1984 по 1988 год он тренировал «Форвартс» (Дессау). Его самый большой успех пришёл во время наставничества над «Германия Шонейхе», с которым он выиграл в 2004 году кубок Бранденбурга и, следовательно, это позволило команде играть в следующем сезоне в первом раунде кубка Германии. После того, как он был уволен клубом в мае 2005 года, он взял на себя должность тренера «Динамо» (Берлин). Этот пост он занимал до сезона 2005/06, когда после разгромного поражения со счётом 8:0 от «Униона» отказался продолжать работу.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Profile at worldfootball 

Футболисты Германии
Игроки молодёжной сборной ГДР по футболу
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Одере
Футбольные тренеры Германии